

Избранное кино

Мировое кино 
 «Аккатоне»/Accattone, Италия (реж. Пьер Паоло Пазолини)
 «В прошлом году в Мариенбаде»/L' Annee Derniere A Marienbad, Франция (реж. Ален Рене)

 «Вестсайдская история»/West Side Story, США (реж. Джером Роббинс и Роберт Уайз)
 «Виридиана»/Viridiana, Испания (реж. Луис Буньюэль)
 «Вкус мёда»/A Taste of Honey, Великобритания (реж. Тони Ричардсон)
 «Женщина есть женщина»/Une femme est une femme, Франция-Италия (реж. Жан-Люк Годар)
 «Завтрак у Тиффани»/Breakfast at Tiffany’s, США (реж. Блейк Эдвардс)
 «Колодец и маятник»/The Pit and the Pendulum, США (реж. Роджер Корман)
 «Мать Иоанна от ангелов»/Matka Joanna od Aniołów, Польша (реж. Ежи Кавалерович)
 «Месть Марсельца»/Un nommé La Rocca, Франция-Италия (реж. Жан Беккер)
 «Неприкаянные»/The Misfits, США (реж. Джон Хьюстон)
 «Ночь»/La Notte, Италия (реж. Микеланджело Антониони)
 «Нюрнбергский процесс»/Judgment at Nuremberg, США (реж. Стэнли Крамер)
 «Один, два, три»/One, two, three, США (реж. Билли Уайлдер)
 «Одноглазые валеты»/One-Eyed Jacks, США (реж. Марлон Брандо)
 «Проклятие оборотня»/The Curse of The Werewolf, Великобритания (реж. Теренс Фишер)
 «Пушки острова Навароне»/The Guns Of Navarone, США-Великобритания (реж. Джей Ли Томпсон)
 «Развод по-итальянски»/Divorzio All’Italiana, Италия (реж. Пьетро Джерми)
 «Сквозь тусклое стекло»/Sasom I En Spegel, Швеция (реж. Ингмар Бергман)
 «Телохранитель»/用心棒, Япония (реж. Акира Куросава)

Советское кино

Фильмы Азербайджанской ССР 
 «Наша улица» («Азербайджанфильм»; реж. Али-Саттар Атакишиев)
 «Сказание о любви» («Азербайджанфильм»; реж. Лятиф Сафаров)

Фильмы Белорусской ССР 
 «День, когда исполняется 30 лет» («Беларусьфильм»; пеж. Валентин Виноградов)
 «Первые испытания» (2-я серия) («Беларусьфильм»; реж. Владимир Корш-Саблин)

Фильмы Грузинской ССР 
 «Жених без диплома» (реж.-пост. Леван Хотивари)
 «Клад» (реж.-пост. Резо Чхеидзе)
 «На берегах Ингури» (реж.-пост. Давид Рондели)
 «Рассказ нищего» (реж.-пост. Лео Эсакия)

Фильмы Молдавской ССР 
 «Человек идёт за солнцем» («Молдова-фильм», реж.-пост. Михаил Калик)

Фильмы РСФСР 
 «А если это любовь?» («Мосфильм»; реж. Юлий Райзман)
 «Алёнка» («Мосфильм»; реж. Борис Барнет)
 «Алые паруса» («Мосфильм» («Творческое объединение детских фильмов»); реж. Александр Птушко)
 «Битва в пути» («Мосфильм»; реж. Владимир Басов)
 «В начале века» («Мосфильм»; реж. Анатолий Рыбаков)
 «Вечера на хуторе близ Диканьки» («Киностудия имени М. Горького» («Второе творческое объединение»); реж. Александр Роу)
 «Две жизни» («Киностудия имени М. Горького»; реж. Леонид Луков)
 «Девчата» («Мосфильм»; реж. Юрий Чулюкин)
 «Девять дней одного года» («Мосфильм»; реж. Михаил Ромм)
 «Дерсу Узала» («Моснаучфильм»; реж. Агаси Бабаян)
 «Длинный день», («Свердловская киностудия»; реж. Рафаил Гольдин)
 «Друг мой, Колька!» («Мосфильм»; реж. Алексей Салтыков и Александр Митта)
 «Евдокия» («Киностудия имени М. Горького»; реж. Татьяна Лиознова)
 «Как создавался Робинзон» («Мосфильм»; реж. Эльдар Рязанов)
 «Карьера Димы Горина» («Киностудия имени М. Горького»; реж. Фрунзе Довлатян и Лев Мирский)
 «Когда деревья были большими» («Киностудия имени М. Горького»; реж. Лев Кулиджанов)
 «Командировка» («Киностудия имени М. Горького» («Первое творческое объединение»); реж. Юрий Егоров)
 «Любушка» («Мосфильм»; реж. Владимир Каплуновский)
 «Мир входящему» («Мосфильм»; реж. Александр Алов и Владимир Наумов)
 «Пёс Барбос и необычный кросс» («Мосфильм»; реж. Леонид Гайдай)
 «Полосатый рейс» («Ленфильм»; реж. Владимир Фетин)
 «Приключения Кроша» («Киностудия имени М. Горького» («Второе творческое объединение»); реж. Генрих Оганесян)
 «Самогонщики» («Мосфильм»; реж. Леонид Гайдай)
 «Суд сумасшедших» («Мосфильм»; реж. Григорий Рошаль)
 «Укрощение строптивой» («Мосфильм» («Творческое объединение телевизионных фильмов»); реж. Сергей Колосов)
 «Человек-амфибия» («Ленфильм»; реж. Геннадий Казанский и Владимир Чеботарёв)
 «Человек ниоткуда» («Мосфильм»; реж. Эльдар Рязанов)
 «Чистое небо» («Мосфильм»; реж. Григорий Чухрай)

Фильмы Украинской ССР 
 «Водил поезда машинист» («Одесская киностудия художественных фильмов»; реж. Виктор Жилин).
 «Гулящая» («Киевская киностудия имени А. П. Довженко»; реж. Иван Кавалеридзе).
 «Украинская рапсодия» («Киевская киностудия имени А. П. Довженко»; реж. Сергей Параджанов).

Телесериалы

Латиноамериканские телесериалы

Мексика 
 Елена
 Под сенью миндальных деревьев

Награды 
Каннский кинофестиваль
 «Столь долгое отсутствие» — режиссёр Анри Кольпи (Золотая пальмовая ветвь)
 «Виридиана» — режиссёр Луис Бунюэль (Золотая пальмовая ветвь)
Московский кинофестиваль
 «Чистое небо» — режиссёр Григорий Чухрай. (Золотой приз)

Оскар
 «Вестсайдская история» — киноверсия бродвейского мюзикла Леонарда Бернстайна. (10 номинаций)

Лидеры проката

Советский прокат 
 «Полосатый рейс», (режиссёр Владимир Фетин) 1 место, 45 800 000 зрителей
 «Чистое небо», (режиссёр Григорий Чухрай) — 2 место, 41 300 000 зрителей
 «Две жизни», (режиссёр Леонид Луков) — 3 место, 41 300 000 + 38 200 000 зрителей
 «Осторожно, бабушка!», (режиссёр Надежда Кошеверова) — 4 место, 40 300 000 зрителей
 «Балтийское небо», (режиссёр Владимир Венгеров) — 5 место, 38 600 000 + 33 000 000 зрителей
 «Битва в пути», (режиссёр Владимир Басов) — 6 место, 38 300 000 + 34 500 000 зрителей

Зарубежный прокат 
 «Сто и один далматинец» — лидер американского проката, входит в первую сотню самых кассовых фильмов.

Персоналии

Родились 

 1 января — Нина Дворжецкая, актриса театра и кино.
 3 апреля — Эдди Мёрфи, американский комедийный актёр.
 12 апреля — Юрий Гальцев, эстрадный артист, актёр кино.
 14 апреля — Роберт Карлайл, шотландский актёр.
 6 мая — Джордж Клуни, американский киноактёр.
 14 мая — Тим Рот, британский актёр, режиссёр.
 25 июня — Тимур Бекмамбетов, советский кинорежиссёр.
 19 августа — Екатерина Евгеньевна Васильева, советская актриса театра и кино.
 31 октября — Питер Джексон, новозеландский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 19 ноября — Мэг Райан, американская актриса, продюсер.
 29 ноября — Денис Евстигнеев, кинооператор, режиссёр, продюсер.

Скончались 
 13 мая — Гэри Купер, американский актёр, сыгравший в сотне фильмов, выигравший два «Оскара» за лучшую мужскую роль и почётный «Оскар» за общий вклад в развитие американского кино.
 22 июля — Эдуард фон Винтерштайн, немецкий актёр театра и кино.
 26 августа — Хампе Фаустман, шведский кинорежиссёр, сценарист и актёр.

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР